Трикратне — село в Україні, Вознесенському районі Миколаївської області;
 Трикратне — вантажно-пасажирська залізнична станція Знам’янської дирекції Одеської залізниці розташована в однойменному селі.